Niektóre kościoły chrześcijańskie pod wezwaniem św. Zofii:

W Polsce 
 Kościół św. Zofii w Bobowej
 Kaplica św. Zofii w Krakowie
 Kościół św. Zofii w Sułkowicach
 Kościół św. Zofii w Tarnogórze

Na świecie 
 Kościół św. Zofii we Lwowie
 Kościół Zofii w Sztokholmie
 Katedra św. Zofii w Żytomierzu

Zofia, św.